

Cinema
L'incidente (Accident) – film del 1967 di Joseph Losey
L'incidente (The Accident: A Moment of Truth Movie) – film del 1997 di Chuck Bowman

Teatro
L'incidente –  Commedia di Luigi Lunari, scritta nel 1966

Televisione
L'incidente – ultimo episodio della quinta stagione della serie televisiva Lost
L'incidente – quarto episodio della prima stagione di Modern Family

Letteratura
L'incidente – libro di Diane Hoh del 1993